Nereis picteti är en ringmaskart som beskrevs av Malaquin och Dehorne 1907. Nereis picteti ingår i släktet Nereis och familjen Nereididae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
picteti